Архітектоніка — будівельне мистецтво, архітектура
 Архітектоніка (мистецтво, література) — розмірність художнього твору; побудова.
 Архітектоніка (медицина) — розподіл кори головного мозку по зонах в залежності від функціонального навантаження.

Посилання